Un aparato es un conjunto de piezas organizadas en distintos dispositivos o mecanismos, mecánicos, eléctricos o electrónicos, que realizan una función específica. Es decir, una butaca no es un aparato porque aunque  es un conjunto de piezas no tiene elementos mecánicos o eléctricos para llevar a cabo su funcionamiento, pero una silla que tiene palancas para cambiar la altura de algunas de sus partes si puede ser un aparato.

Generalmente se suele usar el término para referirse a:
 Una máquina (por ejemplo: aparato eléctrico, tractor).
 Una organización (por ejemplo: aparato gubernamental).
 En anatomía, un aparato es un conjunto de órganos que desempeñan una misma función y más amplia que un sistema. Por ejemplo, aparato digestivo.

Química 
 Aparato de decantación
 Aparatos de destilación
 Aparato de destilación simple
 Aparato de destilación fraccionada
 Aparato de extracción

Gastronomía 
 Aparato a bomba

Tipos de aparatos 

Aparato digestivo
Aparato circulatorio
Aparato respiratorio
Aparato de Golgi
Aparato excretor
Aparato locomotor
Aparato genital
Aparato reproductor femenino
Aparato reproductor masculino
Aparato lagrimal
Aparato circulatorio

Enlaces externos 
 Apparat (desambiguación)